Paseo de las Delicias puede hacer referencia a las siguientes vías:

 Paseo de las Delicias (Madrid)
Paseo de las Delicias (Sevilla)